Баймухамедов — фамилия; имеет женскую форму Баймухамедова.
 Баймухамедов, Бауржан Исаевич (1948 — 2015) — советский футболист, советский и казахстанский тренер.
 Баймухамедов, Мухамеджан (1811—1896) — генерал-майор российской армии, правнук Абилхаир-хана, сторонник колониальной политики России.